Юрій (Георгій) Олександрович 

 Юрій Олександрович (? — 1425) — Великий князь Тверской (1425) 
 Юрій Олександрович — князь Углицький (1302-1320) і Ростовський (1316-1320)